Militärschokolade steht für:
 Militärschokolade (Schweiz)
 Militärschokolade (Vereinigte Staaten)